Поклонение на влъхвите може да се отнася за:

 „Поклонението на влъхвите“ - картина на Сандро Ботичели
 „Поклонението на влъхвите“ - картина на Леонардо да Винчи
 „Поклонението на влъхвите“ - картина на Доменико Гирландайо